Силвестър Цочев е български футболист, който играе за Спартак (Плевен) като десен защитник. Роден е на 26 юли 1996 г. Юноша на Литекс.

Източници 
 Сайт на Спартак Плевен

Български футболисти
Футболисти на „Спартак“ (Плевен)
Футболисти от Академия Литекс